Ро́налд Ха́уорт (; 10 марта 1901 — октябрь 1973) — английский футболист, нападающий.

Биография 
Уроженец , Ланкашир, Роналд начал футбольную карьеру в местном клубе «Блэкберн Роверс». Провёл за команду 25 матчей и забил 7 мячей в рамках Первого дивизиона.

В 1924 году перешёл в «Халл Сити», выступавший во Втором дивизионе. Провёл в команде два сезона, сыграв 37 матчей и забив 10 мячей.

В мае 1926 года стал игроком  «Манчестер Юнайтед», выступавший в Первом дивизионе. Дебютировал за клуб 28 августа 1926 года в матче первого тура чемпионата против «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд». Два дня спустя во второй раз вышел на поле в футболке «Манчестер Юнайтед», на этот раз — против «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэмолл Лейн». Больше в основном составе не появлялся, и в августе 1928 года покинул команду.

В дальнейшем играл за «Дарвен» в .

Умер в октябре 1973 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте 11v11.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Дарвен»